TCV steht für:
 Tarif commun international pour le transport des voyageurs, Gemeinsamer Internationaler Tarif für die Beförderung von Personen, Tarif im internationalen Personenverkehr europäischer Eisenbahnverkehrsunternehmen und Schifffahrtsgesellschaften
 Technischer Cartell-Verband der katholischen farbentragenden Studentenverbindungen an Fachhochschulen und Gesamthochschulen Deutschlands, Verband von christlichen Studentenverbindungen an deutschen Hochschulen
 Terminus Centre-ville, Busbahnhof in Montreal
 Them Crooked Vultures, Hard-Rock-Supergroup, die sich in Los Angeles gründete
 Timecode Vinyl, spezielle Schallplatten für Digital Vinyl Systeme
 Today's Chinese Version, jüngste Bibelübersetzung in modernes Chinesisch durch die United Bible Societies
 Tokamak à configuration variable, Kernfusionsexperiment
 Cabo Verde Airlines (ICAO-Code), kapverdische Fluggesellschaft
 TCV, letztes Album (2010, Europa 2011) der Band The Click Five
 Transkortikale Gefäße, ein neu entdecktes System von Blutgefäßen, die die Knochenhülle durchqueren

TCV